Kleinschmidt es un apellido de origen germano, y puede referirse a:

 Theodor Kleinschmidt (1834-1881), comerciante, explorador y naturalista;
 Otto Kleinschmidt (1870-1954), ornitólogo y teólogo;
 Jutta Kleinschmidt (1962-), periodista y piloto de rally raid.